Тоньяцци () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Тоньяцци, Рикки (род. 1955) — итальянский актёр и режиссёр. Сын У. Тоньяцци.
 Тоньяцци, Уго (1922—1990) — итальянский актёр и режиссёр.